Clever kan syfta på:

 Edith Clever
 Clever, Missouri